Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1990, disputat al circuit de Inerlagos, el 25 de març del 1990.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 17. 277 

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 19. 899 (a la volta 55)

Referències 
 

Brasil
1990